Главан:

 Главан — село в Болгарии, в Силистренской области.
 Главан — село в Болгарии, в Старозагорской области.
 Главан, Андрей (род. 1943) — католический прелат, первый епископ Ново-Место.
 Главан, Борис Григорьевич (1920—1943) — участник советской подпольной антифашистской комсомольской молодёжной организации «Молодая гвардия».
 Главан, Игорь Константинович (род. 1990) — украинский спортсмен-легкоатлет, специализируется в спортивной ходьбе.